Associació d'Usuaris d'Internet, organització sense ànim de lucre per al foment d'Internet a Espanya
 Associated Universities, Inc, organització sense ànim de lucre estatunidenca gestora de diversos programes internacionals d'observació astronòmica
 Attachment Unit Interface, interfície física i lògica desenvolupada per a la connexió a Ethernet 10BASE5
 AUI també és el codi OACI d'Ukraine International Airlines, aerolínia estatal d'Ucraïna
 AuI també és la fórmula química del iodur d'or(I), compost químic d'or (Au) i iode (I) 
 aUI també és el nom de la llengua aUI, llengua artificial de vocació interplanetària creada als anys 60